Adams Park steht für:

 Adams Park, ein Fußballstadion in High Wycombe, England
 Adams Park (Omaha), einen Erholungspark in Omaha, Nebraska

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adams Park (Georgia), im Fulton County
 Adams Park (Michigan), im Kalamazoo County
 Adams Park (Utah), im Salt Lake County